Németország
Papendorf, település Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományban, Vorpommern-Greifswald járásban
Papendorf, település Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományban, Rostock járásban